Bailador o Bailaor puede refierese a:
 Bailador, toro que provocó la mortal cogida al diestro Joselito "El Gallo" en el año 1920, en Talavera de la Reina (España).

 Bailador, persona que baila música folclórica de España.
 Bailaor, persona que baila flamenco.